Ранчо лас Куевас има више значења:

 Ранчо лас Куевас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лас Куевас (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику